Maraini ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Maraini-Pandiani (1836–1917), italienisch-schweizerische Bildhauerin
 Carolina Maraini Sommaruga (1869–1959), Schweizer Mäzenin
 Dacia Maraini (* 1936), italienische Schriftstellerin
 Fosco Maraini (1912–2004), italienischer Anthropologe, Ethnologe, Schriftsteller und Fotograf
 Luca Maraini (* 1940), Schweizer Architekt
 Otto Maraini (1863–1944), Schweizer Architekt